Clara Sánchez puede referirse a las siguientes personas:
Clara Sánchez, escritora española;
Clara Sanchez, ciclista de pista francesa;
Clara Galle Sánchez, actriz y modelo española.
Clara Sánchez, Violonchelista española.